Dans la mythologie grecque, Hippolyte (en grec ancien  / , d' / , « le cheval » et de  / , « délier ») est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Lors de la gigantomachie, il est tué par Hermès, coiffé de la kunée (casque d'Hadès qui rend invisible).

Source 

  (I, 6, 2).

Géant grec
Progéniture de Gaïa